Unterseeboot 93 ou U-93 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale :
L'Unterseeboot 93, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1916 durant la Première Guerre mondiale et qui a été porté disparu après le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
Unterseeboot UB-93, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le  ; démoli à Rochester en 1922.
Unterseeboot UC-93, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le  ; démoli à La Spezia en .
L'Unterseeboot 93, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940